Dakota é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Dakota (Minnesota)
 Condado de Dakota (Nebraska)

Desambiguações de topônimos